Hans Kirchgasser – ex sciatore alpino austriaco
 Maria Kirchgasser – ex sciatrice alpina austriaca
 Michaela Kirchgasser – ex sciatrice alpina austriaca